Чемпіонат Австрії 1956/57 () — 46-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Двадцять перший титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1956/57 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1956/57 на rsssf 

1957
Австрія
Австрія